Il tables, ladders and chairs match, spesso abbreviato in TLC match, è un incontro di wrestling in cui è ammesso l'utilizzo di tavoli, scale e sedie, che normalmente vengono disposte a bordo ring per facilitare i lottatori nel loro utilizzo; la vittoria si può ottenere con le stesse modalità di un ladder match (quando vi sono dei titoli in palio), oppure tramite schienamento o sottomissione. 

Il primo TLC match della storia si svolse nella World Wrestling Federation il 27 agosto 2000, al pay-per-view SummerSlam, e vide la vittoria dei WWF Tag Team Champions Edge e Christian contro gli Hardy Boyz (Jeff Hardy e Matt Hardy) e i Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley e D-Von Dudley).

Cronologia degli incontri

Statistiche

Note

Voci correlate 
 Glossario del wrestling
 Tipi di match di wrestling

Collegamenti esterni 
 

Terminologia del wrestling